Il singolare del torneo di tennis Reunion Island Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ronald Agénor che ha battuto in finale Jeff Tarango 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jeff Tarango (finale)
 Ronald Agénor (Campione)
 Gérard Solvès (primo turno)
 Lan Bale (primo turno)

 Jonathan Canter (secondo turno)
 Paul Wekesa (quarti di finale)
 Mark Kaplan (secondo turno)
 Stéphane Huet (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 1993